Julianaziekenhuis (Amsterdam)
 Julianaziekenhuis (Apeldoorn), een voormalig ziekenhuis in Apeldoorn
 Julianaziekenhuis (Ede), een voormalig ziekenhuis in Ede
 Julianaziekenhuis (Hengelo), is gefuseerd met Sint Gerardus Majellaziekenhuis
 Julianaziekenhuis Veenendaal, een voormalig ziekenhuis in Rhenen en gefuseerd met Ziekenhuis Gelderse Vallei
 Julianaziekenhuis (Zaandam)